Guy François (Frans kunstschilder) (1580-1650)
 Guy François (Haïtiaanse voetballer) (1947-2019)
 Guy François (Belgische voetballer) (*1957)